Nalu peut désigner :
 nalu, une langue de Guinée-Bissau ;
 Nalu, un peuple de Guinée-Bissau ;
 NALU, le sigle de l'Association of American Railroads pour la compagnie ferroviaire Norwegian American Lines ;
 Nalu, un personnage fictif utilisé par Nvidia pour des démos ;
 Nalu, le couple célèbre composé de Lucy Heartfillia et de Natsu Dragneel voir Fairy Tail.

Notes et références

Voir aussi 
 hui' nalu, un sport ancestral hawaïen

Homonymie